Popândăul european (Spermophilus citellus) este o specie de rozătoare din familia Sciuridae și singurul reprezentant european al genului Spermophilus.

Popândăul este o specie endemică a continentului, și un element stepic al faunei europene de mamifere. Trăiește în Palearctica de Vest, fiind singura specie din cele 13 al acestui gen care populează regiuni aflate la vest de Marea Neagră. În secolul 20. limitele arealului popândăului erau: la vest Boemia, la est Marea Neagră, la nord estul Germaniei și sudul Poloniei iar la sud Salonic și Grecia. Specia prezintă o distribuție disjunctă, separată de către Carpați și Canionul Djerdap al Dunării. În România, ca și în majoritatea țărilor din arealul său, popândăul beneficiază de statut legal de protecție favorabil. În Directiva Habitate a Uniunii Europene figurează în anexa II și IV. Este totodată protejat conform Convenției de la
Berna, unde figurează în anexa II., dar este prezent și pe Lista roșie a IUCN, unde este încadrat în categoria „vulnerabil”. În Cartea Roșie a Vertebratelor din România este inclus ca specie vulnerabilă. Pe când până în anii 1980 era considerat un dăunător al agriculturii, în prezent este unul dintre cele mai periclitate specii de mamifere din România. Cei mai importanți factori periclitanți sunt dispariția pășunilor cu vegetație scurtă respectiv fragmentarea accentuată a populațiilor. Schimbările în modul de utilizare a terenurilor, precum și diminuarea continuă a numărului animalelor de fermă nu face posibilă perpetuarea pajiștilor cu vegetație ierboasă scurtă, contribuind semnificativ la dispariția speciei. Din aceste cauze, în România popândăul a dispărut din multe locuri unde odinioară era prezent. Așadar, conservarea pajiștilor cu populații de popândău trebuie considerată una dintre prioritățile principale pentru conservarea valorilor naturale ale țării. În regiunea panonică popândăul este într-o stare de conservare extrem de nefavorabilă, fapt datorat gradului ridicat de izolare a coloniilor și a distrugerii habitatelor de către diverse investiții infrastructurale.

Referințe

Sciuridae
Mamifere din România
Mamifere din Republica Moldova
Mamifere din Europa
Mamifere descrise în 1766
Taxoni clasificați de Carl Linnaeus